9. mistrovství světa  v basketbale proběhlo ve dnech 15. – 28. srpna v Kolumbii.

Turnaje se zúčastnilo třináct týmů. Dvanáct družstev bylo rozděleno do tří čtyřčlenných skupin, z nichž první dvě postoupila do skupiny o 1. - 7. místo. Domácí Kolumbie, byla nasazena přímo do skupiny o 1 - 7. místo, ze které první dva týmy postoupily do finále, třetí a čtvrtý tým hrál o třetí místo. Týmy, které v základních skupinách skončily na třetím a čtvrtém místě, hrály o 8. - 13. místo. Titul mistra světa získal tým Sovětského svazu.

Pořadatelská města

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

O 1. - 8. místo

Finále

O 3. místo

O 8. – 13. místo 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Soupisky 
1.  SSSR 

 Trenér: Alexandr Gomelskij.

2.  USA 

 Trenér: Bob Weltlich.

3.  Jugoslávie 

 Trenér: Ranko Žeravica.

4.  Španělsko 

 Trenér: Antonio Díaz Miguel.

5.  Austrálie 

 Trenér: Lindsay Gaze.

6.  Kanada 

 Trenér: Jack Donohue.

7.  Kolumbie 

 Trenér: Jim McGregor.

8.  Brazílie 

 Trenér: José Edvar Simões.

9.  Panama 

 Trenér: Jim Baron.

10.  Československo 

 Trenér: Pavel Petera.

11.  Uruguay 

 Trenér: Ramón Etchamendi Sosa.

12.  Čína 

 Trenér: Qián Chénghăi.

13.  Pobřeží slonoviny 

 Trenér: Vladislav Lučić.

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  Oficiální stránky FIBA (archív)
  Sportovní statistiky
  Lingua sport
  Rudé právo

1
Basketbal v roce 1982
Basketbal v Kolumbii
Sport v Bogotě
Sport v Medellínu
Bucaramanga
Cúcuta
Sport v Cali
Sportovní události v Kolumbii
Sport v Kolumbii v roce 1982